Felícitas (c. 101 - 165) fue una mártir cristiana.

Felícitas era una noble matrona romana que consagraba su viudez a la educación de sus siete hijos pero acusada de conspirar contra la religión del Estado fue juntamente con ellos azotada, condenada a muerte y ejecutada. 

Se celebra su fiesta el 23 de noviembre.

Véase también
 Perpetua y Felicidad

Enlaces externos 

 Santa Felícitas

Referencias 

Santos de Italia
Mártires cristianos
Santas
Santos cristianos de la Antigua Roma del siglo II
Nacidos en Roma
Mujeres de la Antigua Roma del siglo II